In der griechischen Antike sind zwei bedeutende Persönlichkeiten mit dem Namen Kleisthenes zu finden:
 Kleisthenes von Athen, athenischer Staatsmann Ende des 6. Jahrhunderts v. Chr.
 Kleisthenes von Sikyon, Tyrann von Sikyon, um 600–570/569 v. Chr.